Gaidaro Island kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Gaïdouróniso, ö, Attika, Nomós Attikís, 
 Nisída Agathonísion, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar